El Condado de Seneca es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Seneca (Nueva York)
 Condado de Seneca (Ohio)

no:Seneca County